Anker är ett danskt och norskt förnamn, som burits av bland andra:

 Anker Buch
 Anker Engelund
 Anker Jørgensen

Danska mansnamn